Un barceloní o una barcelonina és un habitant o natural de la ciutat de Barcelona o la comarca del Barcelonès
 Lingüística: subdialecte de la llengua catalana, pertanyent a la varietat central, que es parla a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Vegeu Català barceloní.